Ez a lista a Lángoló Chicago című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Első évad (2012-2013)

Második évad (2013-2014)

Harmadik évad (2014-2015)

Negyedik évad (2015-2016)

Ötödik évad (2016-2017)

Hatodik évad (2017-2018)

Hetedik évad (2018-2019)

Nyolcadik évad (2019-2020)

Kilencedik évad (2020-2021)

Tizedik évad (2021-2022)

Tizenegyedik évad (2022-2023)

Fordítás

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái